Die Saison 2005/06 der Volleyball-Bundesliga begann am 15. Oktober 2005 und endete am 7. Mai 2006. Der Schweriner SC wurde zum sechsten Mal Deutscher Meister. Grimma und Braunschweig mussten absteigen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 USC Braunschweig
 Dresdner SC
 VC Muldental Grimma
 TV Fischbek Hamburg
 Köpenicker SC
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 VfB 91 Suhl
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der USC Münster an. Aus der zweiten Liga kamen der VC Muldental Grimma und der Köpenicker SC.

Statistik

Hauptrunde

Meisterrunde

Playdown-Runde

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2006 (PDF-Datei; 63 kB)

2005/06
Volleyballsaison 2005/06